Verdensmesterskabet i curling for mænd 2018 var det 60. VM i curling for mænd gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af World Curling Federation og afviklet i arenaen Orleans Arena i Las Vegas, Nevada, USA i perioden 31. marts - 8. april 2018. USA var VM-værtsland for ottende gang, men det var første gang at mesterskabet bliver afholdt i Las Vegas. Siden foregående VM var mesterskabet blevet udvidet fra 12 til 13 hold og antallet af hold i slutspillet udvidet fra fire til seks hold.

Mesterskabet blev vundet af Sveriges hold bestående af Niklas Edin, Oskar Eriksson, Rasmus Wranå, Christoffer Sundgren og reserven Henrik Leek, som kun tabte én kamp i hele mesterskabet, og som i finalen besejrede Canadas hold, anført af Brad Gushue, med 7−3. Det var ottende gang i alt, at det svenske hold vandt VM-titlen, og det var tredje gang, at skipper Niklas Edin førte et hold til guldmedaljer ved VM. Det var andet år i træk, at VM-finalen var et opgør mellem Sverige og Canada. Bronzemedaljerne blev vundet af Skotlands hold anført af Bruce Mouat, som dermed vandt VM-medaljer for første gang siden 2013, og som i bronzekampen vandt med 11−4 over Sydkorea, der dermed tangerede fjerdepladsen fra 2017, der var holdets indtil da bedste VM-resultat.

Danmark var for andet år i træk ikke kvalificeret til mesterskabet.

Hold 

Mesterskabet havde deltagelse af 13 hold: Otte fra Europa, to fra Panamerika og tre fra Asien/Oceanien:

De otte europæiske pladser gik til de syv bedst placerede hold ved A-EM i curling 2017 samt til vinderen af en dyst bedst af tre kampe om den sidste plads mellem A-EM's nr. 8 og vinderen af B-EM. Fra Asien og Oceanien kvalificerede de to bedste hold fra Stillehavsmesterskabet i curling 2017 sig til VM. I Panamerika kvalificerede værtslandet USA sig automatisk, mens Canada var det eneste andet tilmeldte hold.

Resultater 

De tretten deltagende hold spillede først et grundspil alle-mod-alle med tolv kampe til hvert hold. De seks bedste hold efter grundspillet gik videre til slutspillet om medaljer.

Grundspil 

De tretten hold spillede en enkeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav tolv kampe til hvert hold. De to bedste hold i grundspillet gik videre til semifinalerne, mens holdene, der endte på 3.- til 6.-pladsen gik videre til kvartfinalerne. Ved samme antal sejre placeres vinderen af den indbyrdes kamp højest.

Slutspil 

De seks bedste hold fra grundspillet spillede i slutspillet om medaljer. De to bedste hold i grundspillet startede slutspillet i semifinalerne, mens de øvrige fire hold startede i kvartfinalerne, hvor de spillede om de sidste to ledige pladser i semifinalerne.

I kvartfinalerne mødtes holdene, der var blevet nummer 3 mod 6 og 4 mod 5, mens vinderen af grundspillet i semifinalen spillede mod den af kvartfinalevinderne, der sluttede på den dårligste placering i grundspillet.

Kvartfinaler

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
World Curling Federation - World Men's Curling Championship 2018  
WCF Results & Statistics - World Men's Curling Championship 2018

Noter 

2018 (mænd)
Curling i 2018
Curling i USA
Sport i Las Vegas